The Avatars (2013-2014) – hiszpański serial komediowy stworzony przez Marco Renzi oraz wyprodukowany przez wytwórnię Portocabo i Boomerang TV Group.

Premiera serialu odbyła się we Włoszech 4 listopada 2013 na kanale włoskiego Disney Channel. W Polsce serial zadebiutował 7 grudnia 2015 na antenie teleTOON+.

Opis fabuły 
Serial opisuje historię trzech szkolnych przyjaciół – J.P., Bo i Robbiego, którzy marzą o założeniu własnego zespołu i zdobyciu sławy. Bohaterowie postanawiają założyć wirtualną grupę o nazwie The Avatars z fikcyjnymi postaciami, gdzie odnoszą sukces i z dnia na dzień zdobywają miliony fanów. Teraz J.P. i przyjaciele muszą pogodzić swoje zwyczajne życie i liczne obowiązki w domu i szkole z byciem gwiazdą internetu.

Obsada 
 Tyler Young jako J.P
 India Coombs jako Lou
 Malcolm Xavier jako Bo
 Kirk Bonacci jako Robbie
 Gabrielle Carrubba jako Lexy
 Benjamin Nathan-Serio jako Paz
 Anna Dalton jako Tara

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – Studio Publishing
Reżyseria: Dobrosława Bałazy
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Wystąpili:
 Karol Jankiewicz – J.P.
 Piotr Deszkiewicz – Bo
 Józef Pawłowski – Robbie
 Grzegorz Kwiecień – wujek Paz
 Aleksandra Radwan – Lou
 Julia Kołakowska-Bytner – Tara
 Paulina Komenda – 
 Lexy,
 Alexia (odc. 23)
 Mirosław Wieprzewski – Zappa
 Katarzyna Tatarak – 
 Mama J.P. i Lou,
 Carmen (odc. 24)
 Wojciech Słupiński – Mick
 Brygida Turowska – 
 pani Castilo,
 Szondra (odc. 48)
 Krzysztof Szczepaniak –
 Luigi (odc. 8),
 Sam (odc. 10)
 Joanna Pach-Żbikowska – 
 Katie,
 Judy (odc. 24),
 Carmen (odc. 30, 36, 41-42, 44, 47, 49),
 Emma (odc. 32),
 Kim (odc. 35),
 Jemma (odc. 48)
 Adrian Szymański –
 Paolo,
 piłkarz,
 kierowca tira
 Sebastian Machalski – 
 pracownik wypożyczalni filmów na DVD (odc. 10),
 Johnny (odc. 20),
 Pedro (odc. 21)
 Katarzyna Łaska – Izabel (odc. 11)
 Mikołaj Klimek – tata Izabeli (odc. 11)
 Jarosław Domin – 
 Jimmy (odc. 13),
 szkolny ochroniarz (odc. 22)
 Michał Podsiadło – klaun (odc. 47)
i inni

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Hiszpańskie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2013
Seriale telewizyjne zakończone w 2014